Franciaország
Sauveterre, település Gard megyében
Sauveterre, település Gers megyében
Sauveterre, település Hautes-Pyrénées megyében
Sauveterre, település Tarn megyében
Sauveterre, település Tarn-et-Garonne megyében